Сакава (Канаґава)
Сакава (Коті)